Фёлькер () — немецкая фамилия.
 Фёлькер, Карл (1889—1962) — немецкий живописец, график, скульптор и архитектор.
 Фёлькер, Сабине (род. 1973) — немецкая конькобежка.
  (род. 1974) — немецкая пловчиха.

См. также